Alger ist

der Name von:
 Alger von Lüttich (auch: Algerus von Lüttich, Alger von Cluny, Algerus Magister; * um 1060; † um 1131), kanonistischer Schriftsteller und Verfasser theologischer Schriften
 Algier (auf Französisch)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Alger (Kentucky), im Clay County
 Alger (Michigan), im Arenac County
 Alger (Minnesota), im Lake County
 Alger (Ohio), im Hardin County
 Alger (Washington), im Skagit County
 Alger Settlement, im Cuyahoga County, Ohio – nicht mehr existent
 Alger County, Verwaltungseinheit in Michigan

Personen:
 Bruce Alger (1918–2015), US-amerikanischer Politiker
 Fanny Alger (1816~1885), Ehefrau des Religionsstifters Joseph Smith
 Francis Alger (1807–1863), US-amerikanischer Industrieller und Mineraloge
 Horatio Alger (1832–1899), US-amerikanischer Autor von Groschenromanen
 Paul Alger (* 1943), deutscher Fußballspieler
 Percival Alger (* 1964), philippinischer Fechter
 Royce Alger (* 1965), US-amerikanischer Ringer
 Russell Alexander Alger (1836–1907), US-amerikanischer Politiker
 Stephen Alger (* 1958), bermudischer Tennisspieler

Sonstiges:
 Alger Brook, Fließgewässer in Vermont
 Alger-Insel im russischen Franz-Josef-Land
 Alger Island, Insel des australischen Northern Territory
 Alger Lakes, See im Mono County, Kalifornien
 Alger Pond, See im Waldo County, Maine

im NRHP gelistete Objekte:
 Alger Theater, in Detroit, Michigan, ID-Nr. 05000719
 Amanda K. Alger Memorial Methodist Episcopal Church, in Eaton, Connecticut, ID-Nr. 06000949
 Russell A. Alger Jr. House, in Grosse Pointe Farms, Michigan, ID-Nr. 82002917
 Alger-Sullivan Lumber Company Residential Historic District, in Century, Florida, ID-Nr. 89001586

Siehe auch:
 Alger Creek
 Alger Lake
 Algerine